Brattmon kan avse:
 Brattmon – en by i Krokoms kommun, Jämtlands län
 Brattmon, Sysslebäck – en småort i Torsby kommun, Värmlands län